Campagna – area rurale
 Campagna – elemento araldico
 Campagna – serie di missioni nei giochi di ruolo
 Campagna elettorale – attività di propaganda svolte in favore di candidati o partiti politici
 Campagna militare – impiego di risorse a fini bellici
 Campagna pubblicitaria – insieme di messaggi pubblicitari

Geografia
 Campagna – comune italiano della provincia di Salerno
 Campagna Lupia – comune italiano della città metropolitana di Venezia
 Campagna – frazione di Maniago in provincia di Pordenone
 Campagna e Marittima – antica provincia dello Stato Pontificio
 Campagna Romana – pianura del Lazio solcata dal basso Tevere  (province di Roma e Latina)

Persone
 Aurora Campagna – lottatrice italiana
 Giorgio Campagna – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Girolamo Campagna – scultore italiano
 Graziella Campagna – ragazza italiana vittima di Cosa nostra
 Pino Campagna – comico, cabarettista, cantante e scrittore italiano
 Sandro Campagna – allenatore di pallanuoto ed ex pallanuotista italiano
 Stefano Campagna – giornalista italiano